Le Schtroumpf sauvage est un Schtroumpf solitaire qui vit dans la forêt. Il porte un bonnet fait de feuilles.

Apparition du personnage 
Dans le dessin animé Les Schtroumpfs, il fait ses débuts en tant que personnage muet, sans parole. Dans la bande-dessinée Le Schtroumpf sauvage, il est d'abord muet, puis parlant. Le Schtroumpf sauvage apparaît également dans le film Les Schtroumpfs et le village perdu sorti en 2017. C'est l'actrice Michelle Rodriguez qui lui prête sa voix dans la version anglophone.

Histoire 
Le Schtroumpf sauvage a d'abord été conçu comme un bébé pour les Schtroumpfs, mais il est arrivé dans la forêt au cours d'une violente tempête. Le Grand Schtroumpf a eu beau faire pour le retrouver, il n'y est pas parvenu. Le bébé a alors été élevé par les écureuils. 

Après des années, il a fini par être découvert par les Schtroumpfs qui ont raconté la nouvelle dans tout leur village. Au début, personne ne croyait que c'était lui, avant de le rencontrer.  

Le Schtroumpf sauvage se comporte d'abord de façon agressive, mais quand le Grand Schtroumpf le libère de Gargamel, il devient amical. Il porte un bonnet fait de feuilles.

Références 

Personnage de la bande dessinée Les Schtroumpfs